Wibbeking ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Wibbeking (1540–1628), Lübecker Ratsherr
 Jürgen Wibbeking († 1654), Lübecker Ratsherr
 Konrad Wibbeking († 1544), aus Westfalen zugewanderter Lübecker Kaufmann
 Paul Wibbeking (um 1508–1568), Lübecker Bürgermeister